Odonestis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1812. Odonestis ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ädelspinnare
Odonestis